Чжан Шань (, р.23 марта 1968) — китайский стрелок, олимпийская чемпионка.

Биография 
Чжан Шань родилась в 1968 году в Наньчуне провинции Сычуань. В 1984 году вошла в сборную провинции, в 1989 — в национальную сборную. В 1992 году на Олимпийских играх в Барселоне соревнования по скиту были смешанными, и Чжан Шань завоевала золотую медаль, став единственной женщиной, сумевшей победить на Олимпийских играх в ските за период с 1972 по 1992 годы. На Олимпийских играх 1996 года соревнования по скиту были мужской дисциплиной, и Чжан Шань не смогла принять в них участия. На Олимпийских играх 2000 года были введены соревнования по скиту среди женщин, и Чжан Шань приняла в них участие, но стала лишь 8-й.

Ссылки 
 

Стрелки Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1992 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2000 года